Маме́ Бира́м Диу́ф (; родился 16 декабря 1987 года в Дакаре, Сенегал) — сенегальский футболист, нападающий. Выступал за национальную сборную Сенегала.

Клубная карьера 
Диуф начал футбольную карьеру в сенегальском клубе «Диараф». В январе 2007 года он перешёл в норвежский клуб «Мольде». В августе 2008 года в прессе появились сообщения об интересе к Диуфу со стороны ряда клубов, включая «Бранн», «Арсенал», «Фейеноорд», «Гронинген», «Вест Бромвич Альбион» и «Ред Булл Зальцбург».
12 июля 2009 года Диуф сделал «хет-трик» в первые 9 минут матча против «Бранна», а на 27-й минуте забил свой четвёртый гол. «Мольде» выиграл в этом матче со счётом 5:2.

В мае 2009 года несколько клубов выдвинули предложения о трансфере Диуфа, а 17 июля было официально объявлено о переходе игрока в английский «Манчестер Юнайтед». По условиям соглашения между клубами, Диуф должен провести остаток сезона 2009 года в «Молде», а в январе 2010 года совершить фактический переход в «Манчестер Юнайтед».

В конце 2009 года Диуф получил разрешение на работу в Великобритании, а в начале января 2010 года был зарегистрирован для участия в английской Премьер-лиге. В клубе Диуф получил футболку с номером «32».

16 января 2010 года в матче Премьер-лиги против «Бернли» Диуф вышел на поле на 74-й минуте, заменив Уэйна Руни при счёте 2:0 в пользу «Юнайтед». Уже в добавленное время он отличился голом, замкнув головой передачу Валенсии.

6 августа Диуф перешёл в «Блэкберн Роверс» на правах аренды сроком на один сезон. 24 августа 2010 года сделал хет-трик в матче Кубка Лиги против «Норвич Сити», который завершился со счётом 3:1.

Летом 2011 года вернулся в «Манчестер Юнайтед». Сыграл три матча в Кубке Футбольной лиги.

28 января 2012 года перешёл в немецкий «Ганновер 96», подписав с клубом контракт до 2016 года.

30 августа 2014 года забил свой первый гол за «Сток Сити» в ворота «Манчестер Сити».

Карьера в сборной 
Диуф дебютировал за основную сборную Сенегала 12 августа 2009 года в товарищеском матче против сборной Демократической Республики Конго, который состоялся во французском городе Блуа и завершился победой сенегальцев со счётом 2:1. Диуф вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 70-й минуте. Свой первый гол за сборную он забил 11 августа 2010 года в матче против сборной Кабо-Верде, который завершился со счётом 1:0.

Достижения 
 Манчестер Юнайтед
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2010

Статистика выступлений 

(откорректировано по состоянию на 26 сентября 2015 года)

Примечания

Ссылки 
 Профиль футболиста на MoldeFK.no

Футболисты Сенегала
Игроки сборной Сенегала по футболу
Игроки ФК «Молде»
Игроки ФК «Манчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Ганновер 96»
Игроки ФК «Сток Сити»
Игроки ФК «Хатайспор»